Переможниця турніру 2011 року італійка Франческа Ск'явоне поступилася у фіналі китаянці Лі На.

Сітка

Фінальна частина

Верхня частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня частина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
Тур WTA 2011
2011 у тенісі